

Persone 
 Charles Alten – generale tedesco
 Ferdinand von Alten – attore teatrale e cinematografico tedesco
 Louise von Alten – nobildonna tedesca naturalizzata britannica
 Wietse van Alten – arciere olandese

Altro 
 Alten – società internazionale di consulenza specializzata in innovazione tecnologica